Veruca James (nascida em 6 de abril de 1989) é uma atriz pornográfica norte-americana.

Natural de Chicago, Illinois, iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2011, e desde então, apareceu em cerca de 149 filmes até o ano de 2015.

Indicações
 2015 AVN Awards - Female Performer of the Year

Ligações externas

Pessoas vivas
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Chicago